Fit for a King – film z 1937 roku
 Fit for a King – amerykańska grupa muzyczna

Strony ujednoznaczniające